Morrill kan syfta på:

Geografi
 Morrill, Kansas

Personer
 Anson Morrill
 Edmund Needham Morrill
 Justin Smith Morrill
 Lot M. Morrill
 Samuel P. Morrill

Se även 
 Morrill County